Дио — итальянская фамилия. Известные носители:
 Дио, Альфредо Ди (1920—1944) — итальянский танкист, партизан
 Дио, Антонио Ди (1922—1944) — итальянский партизан

См. также 
 Ронни Джеймс Дио — американский рок-музыкант
 Dio — рок-группа Ронни Джеймса Дио
 Dio – Distraught Overlord — японская дэт-метал-группа
 Дио Брандо — вымышленный персонаж, главный злодей первой и третьей частей манги JoJo’s Bizarre Adventure